Теплухино — название населённых пунктов в России:

 Теплухино — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Теплухино — деревня в Краснобаковском районе Нижегородской области.
 Теплухино — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.